Luis Fierro puede referirse a:

 Luis Fierro (1948-2022), cantante, músico y compositor español de balada romántica;
 Luis Fierro (1964), economista, político y escritor ecuatoriano;